Jane Adams peut désigner :
 Jane Adams (1965-), actrice américaine ;
  (1960-), écrivain anglais.